Birkigt (Altenroda), een plaats in de Duitse gemeente Altenroda, deelstaat Saksen-Anhalt
 Birkigt (Freital), een plaats in de Duitse gemeente Freital, deelstaat Saksen